Hitis kan avse:

 Hitislandet – en ö i Finland
 Hitis – en före detta skärgårdskommun i Åboland, med huvudort på Hitislandet
 Hitis, Lojo kommun – en by och bosättningsområde i Lojo kommun i Västnyland